Av (joodse maand), ook wel Aaw - elfde maand van de joodse kalender
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)